Стебельський, Стебельська — українське прізвище. Відомі носії:

 Стебельський Богдан Ількович (1911—1994) — український маляр-графік, учений, мистецтвознавець, журналіст і культурний діяч, художник.
 Стебельський Володимир (1848—1891) — український письменник та журналіст.
 Стебельський Гнат (1748—1805) — український історик церкви, василіянин.
 Стебельський Петро (1857—1923) — український правник.
 Стебельський Сергій Миронович (? — 2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стебельський Степан (1914—1949) — майор УПА, командир сотні «Ударники-5», командир тактичного відтинку ТВ-24 «Маківка» групи УПА-Захід.

 Стебельська Аріадна Арсенівна (1919—2002) — українська поетеса, прозаїк, науковець.
 Стебельська Оксана Юріївна ( 1976) — українська співачка, керівник мистецького колективу. Заслужена артистка України.
 Стебельська Христина Любомирівна ( 1958) — українська авторка, ведуча, громадська діячка.
Українські прізвища